A Guiana Britânica (atual Guiana) competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1952 em Helsinque, Finlândia.

Referências
Official Olympic Reports

Países nos Jogos Olímpicos de Verão de 1952
1952